Scheibenberg  heißen:

 Scheibenberg, Stadt in Sachsen
 Scheibenberg (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Scheibenberg (Gemeinde Eichkögl), Ortsteil der Gemeinde Eichkögl, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Scheibenberg heißen zudem folgende Berge:
 Scheibenberg (Ybbstaler Voralpen), Zinken 1400 m, Bergzug in den Ybbstaler Voralpen, Niederösterreich
 ein Nebengipfel, ca. 960 m, des Hochkogel (Wildalpen), in den Ybbstaler Alpen, Steiermark
 ein Gipfel, 860 m, des Asang (Waldviertel), östlich Rappottenstein, Niederösterreich
 Scheibenberg (Erzgebirge), 807 m, Berg im Erzgebirge, Sachsen
 Scheibenberg (Fichtelgebirge) (800 m), Berg im Fichtelgebirge, 2,5 km südlich von Mehlmeisel, Bayern
 Scheibenberg (Kühnring), ca. 420 m, Anhöhe bei Kühnring im Waldviertel, Niederösterreich
 ein Nebengipfel, ca. 640 m, des Teufelstein (Waldviertel), an der böhmischen Grenze, bei Kautzen im Waldviertel, Niederösterreich
 Scheibenberg (Wienerwald), ca. 620 m, Nebengipfel des Jochgrabenbergs bei Pressbaum, Niederösterreich
 Scheibenberg (Leithagebirge), ca. 300 m, Hausberg von Eisenstadt, Burgenland
 Scheibenberg (Kronberg), ca. 270 m, bei Kronberg im Weinviertel, Niederösterreich
Siehe auch:
Scheibeberg